Anouk Hoogendijk (1985-), joueuse néerlandaise de football féminin.
 Jan Hogendijk (1955-), mathématicien et historien des sciences néerlandais.
 Oeke Hoogendijk (1961-), réalisatrice néerlandaise.